Le Pays de Châteaubriant se situe au nord de la Loire-Atlantique et limitrophe avec l'Ille-et-Vilaine au Nord et le Maine-et-Loire à l'Est.
Regroupant , il peut être assimilé à l'ancien Pays de la Mée.

Description 
Le territoire est caractérisé par une forte tradition de coopération intercommunale avec un syndicat mixte de pays rassemblant trois Communautés de communes (celles du Castelbriantais, du secteur de Derval et de la région de Nozay), et un réseau d'associations de développement, partenaires privilégiées des élus et des acteurs économiques, sociaux, associatifs et culturels.

C'est notamment le cas du Conseil de Développement, de l'Association de Développement Interentreprises de la Région de Châteaubriant (A.D.I.C.), de Pays de Châteaubriant Initiative, de la Maison de l'Emploi, de l'Association de Développement du Tourisme (A.D.T.), du Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique, de l'Association pour le logement des Jeunes du Pays de Châteaubriant, de la Mission locale.

Les Chambres Consulaires, très présentes sur le pays, participent à cette dynamique autour de la Maison Régionale d'Agriculture et de l'Agence Interconsulaire de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre de métiers.

Les Contrats Régionaux de Développement, les programmes liés à l'artisanat, au commerce, les programmes d'amélioration de l'habitat, etc. ont conforté cette pratique partenariale fondée sur le respect de l'identité de chaque organisation et sur la définition d'objectifs d'intérêt général pour le pays.

L’Europe, les services de l'État sous l'autorité du Sous-Préfet de Châteaubriant, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de la Loire-Atlantique sont des partenaires attentifs et engagés dans le développement du Pays de Châteaubriant.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel du Conseil de développement Châteaubriant-Derval
 Site Châteaubriant Actualités
 Web TV du pays de Châteaubriant 
 Les événements culturels au pays de Châteaubriant
 Mission Locale Nord Atlantique - accompagnement, insertion des jeunes de 16 à 25 ans

Chateaubriant
Pays nantais
Châteaubriant